Pötschke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Poetschke, deutscher Architekt 19./20. Jahrhundert
 Dieter Pötschke (1946–2022), deutscher Mathematiker, Historiker und Politiker (SPD)
 Georg Pötschke, deutscher Architekt, 20. Jahrhundert
 Günter Pötschke (1929–2006), ehemaliger Generaldirektor des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes
 Horst-Dieter Pötschke (* 1939), deutscher Jurist
 Joachim Pötschke (* 1924), deutscher Journalist und Sprachwissenschaftler, 1977–1989 Professor für Stilistik der deutschen Sprache an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig
 Martina Pötschke-Langer (* 1951), deutsche Ärztin und Wissenschaftlerin
 Oliver Pötschke (* 1987), deutsch-philippinischer Fußballspieler

Pötschke steht für:
 das Unternehmen Gärtner Pötschke